O'Connor (Iers: Ó Conchobair) is een Ierse achternaam.

Personen 
Carroll O'Connor (1924-2001), Amerikaans acteur
Cian O'Connor (1979), Iers ruiter
Christy O'Connor jr. (1948), Iers golfer
Christy O'Connor sr. (1924), Iers golfer
Cormac Murphy-O'Connor (1932-2017), Brits geestelijke en kardinaal
C.Y. O'Connor, Iers ingenieur
Donald O'Connor (1925-2003), Amerikaans acteur en danser
Erin O'Connor (1984), Brits model
Flannery O'Connor (1925-1964), Amerikaans schrijfster
Gerry O'Connor, Iers violist
Hazel O'Connor (1955), Iers-Brits actrice en zangeres
Joseph O'Connor (1963), Iers schrijver
Máirtín O'Connor, Iers accordeonist
Pat O'Connor (1928-1958), Amerikaans autocoureur
Ray O'Connor (1926-2013), 22e premier van Australië
Renée O'Connor (1971), Amerikaans actrice
Richard O'Connor (1889-1981), Brits generaal
 Rory O'Connor (1883-1922), iers revolutionair
Sandra Day O'Connor (1930), Amerikaans juriste
Siobhan-Marie O'Connor (1995), Brits zwemster
Sinéad O'Connor (1966), Iers zangeres

Geografie 
 O'Connor (Australian Capital Territory), voorstad van Canberra
 O'Connor (Western Australia), voorstad van Perth
 O'Connor (Ontario), Canada
 Burnet O'Connor, provincie van Bolivia

Ierse achternaam